Émile Jeannin (1874-1957) – imprenditore e aviatore francese
 Henri Jeannin (1872-1873) – imprenditore e pilota automobilistico francese
 Louis Jeannin (1907 – ...) – pilota motociclistico francese
 Sandy Jeannin (1976) – hockeista su ghiaccio svizzero